Белабо:

 Белабо — город в центральной части Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга.
 Белабо — подокруг в центральной части Бангладеш в составе округа Нарсингди.